En cyclisme, critérium national peut faire référence au critérium national de la route, nom du critérium international de la route avant 1981.
 En escrime, le critérium national minime, une compétition individuelle.
 En tennis de table, le critérium national, (ou critérium fédéral), une compétition individuelle.